Натуральне число 737
 737 рік до нашої ери
 737 рік нашої ери